Het seizoen 1955-56 was de 4e editie van de Belgische Vierde Klasse of Bevordering. De competitie ging van start in de zomer van 1955 en eindigde in het voorjaar 1956.

KFC Eeklo, K. Olse Merksem SC, R. Jeunesse Arlonaise en KFC Diest werden kampioen en promoveerden naar Derde Klasse

Gedegradeerde teams
Voor het seizoen waren 4 teams gegradeerd uit Derde klasse 1954-55:
 KVG Oostende degradeerde na 4 seizoenen in derde klasse.
 K. Patria FC Tongeren degradeerde na 23 seizoenen in derde en tweede klasse.
 R. Stade Waremmien degradeerde na 24 seizoenen in derde en tweede klasse.
 R. Excelsior AC Sint-Niklaas degradeerde na 2 seizoenen in derde klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de provinciale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Vier clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 KFC Tielt
 RUS Binchoise
 Molignée Sport
 Standaard FC Grimde
Twee clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar nationale:
 KSK Hoboken
 RFC Jeunesse Sportive Athusienne
Eén club promoveerde na 2 seizoenen terug naar nationale:
 FAC Meulestede
Twee club promoveerden na 5 seizoenen terug naar nationale:
 R. Ruisbroek FC
 K. Oude God Sport
Eén club promoveerde na 6 seizoenen terug naar nationale:
 US Montagnarde
Eén club promoveerde na 8 seizoenen terug naar nationale:
 K. Hasseltse VV
Eén club promoveerde na 14 seizoenen terug naar nationale:
 R. Club Amay Sportif

Deelnemende teams
Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1955-56 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden Vierde Klasse

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

 Testwedstrijd voor het behoud
Aangezien Deinze en Moeskroen beiden met 24 punten eindigden en evenveel gewonnen wedstrijden telden, diende een testwedstrijd te beslissen over het behoud. Deinze versloeg Moeskroen met 1-0 en bleef zo in vierde klasse.

Topschutter 
Antoon Van Eeckhout (SK Roeselare) 40 doelpunten.

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen, GD: geen deelname volgend seizoen

Opmerking
Standaard FC Grimde stopte zijn activiteiten na het seizoen en ging op in buur RRC Tirlemont (stamnummer 132).

Promoverende teams
De vier kampioenen promoveerden naar Derde klasse 1956-57 op het eind van het seizoen:
 KFC Eeklo (kampioen reeks A) promoveerde na 21 seizoenen terug naar 3e nationale.
 K. Olse Merksem SC (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 R. Jeunesse Arlonaise (kampioen reeks C) promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KFC Diest (kampioen reeks D) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 3e nationale.

Degraderende teams
In elke reeks degradeerden de 3 laatst geëindige clubs naar de provinciale afdelingen.

S4: Onafgebroken aantal seizoenen in 4e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4